
Die 20.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1969 in Magstadt, Deutschland, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1969
Radsportveranstaltung 1969
Radsportwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung im Landkreis Böblingen
Magstadt